Военное министерство Австро-Венгерской империи () — в период 1867—1918 гг. главное ведомство административного управления и обеспечения деятельности Вооружённых сил Австро-Венгерской империи, включая Сухопутные войска и ВМС мирного времени. До 1911 г. носило наименование Военного министерства империи (), в 1911-18 г. — Императорско-королевского военного министерства ().

История 
Императорско-королевские Сухопутные войска Австро-Венгерской империи вместе с независимыми от центрального командования Вооруженными силами Австрии и Венгрии и ВМС Австро-Венгерской империи составляли Вооруженные силы Австро-Венгерской империи ().

Имперское военное министерство не занималось делами:
 Вооруженных сил Австрии ().
 Вооруженных сил Королевства Венгрии ()
Причиной формирования в 1867 г. независимых от короны государственных Вооруженных сил было желание королевского правительства Венгрии иметь независимые от императорского правительства Вооруженные силы и желание короны иметь в противовес им дополнительно иметь самостоятельные Вооруженные силы австрийских земель.

Структура

Секретариат 
 канцелярия министра.
 административные вопросы
 учёт старшего офицерского состава
 пресс-служба
 органы печати
 контроль нормативных актов

Направления 
 Кадров (1-2-й отделы)
 Кавалерии (3-й отдел)
 Военной юстиции (4-й отдел)
 Инженерных войск (5-й, 8-й отделы)
 Военного образования (6-й отдел)
 Артиллерии (7-й отдел)
 Интендантское (9-15-й отделы)
 Главное управление ВМС

Здания 

В 1867—1912 гг. Военное министерство Австро-Венгерской империи располагалось в 1-м округе Вены, Придворная пл. д.2. В связи с расширением аппарата Сухопутных войск, к концу XIX в. значительная часть сотрудников Министерства располагалась в снимаемых городских помещениях, и в начале 1900-х гг. было начато строительство нового здания в районе бывших городских ворот Штубен на кольцевой магистрали Рингштрассе (сектор кольца Штубенринг), куда переехал в 1913 г.почти весь аппарат Министерства. На площади перед зданием был установлен памятник маршалу Радецкому.

Здание Главного управления ВМС Австро-Венгерской империи первоначально располагалось в основном здании, но в 1908 г. переехало в специально построенное здание на ул. Таможни (Цолль-Амт-штрассе, ) д. 9 (угол пер. Марксер, , ). Все здания Военного Ведомства, за исключением здания Военного Совета на Придворной пл., сохранились по сегодняшний день.

Военные министры

Австрии (до 1867 г.)

Австро-Венгрии (до 1918 г.)

Литература 
 
 
 
 k.u.k. Kriegsministerium (Hrsg.): Seidels kleines Armeeschema. Dislokation und Einteilung des k.u.k Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.k. Landwehr und der k.u. Landwehr. Seidel & Sohn, Wien, Nr. 76, 1914.
 Walter Wagner: Geschichte des k.k. Kriegsministeriums. 2 Bände, Böhlau, Wien u.a. 1966/71.
 Band 1: 1848-1866 (= Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Bd. 5). 1966.
 Band 2: 1866-1888 (= Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Bd. 10). 1971.

Примечания

Ссылки 
 

Авс